«Нефритовый тигр» — гонконгский художественный фильм режиссёра . Экранизация романа Гу Луна.

Сюжет 
Накануне свадьбы со своей возлюбленной Чжао Уцзи сообщают, что его отец, глава клана Дафэн, убит. Прибыв на место преступления, шокированный трупом своего отца, Уцзи отменяет свадьбу и бросает усилия ради мести. Главный подозреваемый в убийстве — фехтовальщик Шангуань Жэнь, который сбежал к заклятым врагам семьи Чжао в поисках убежища. Эти враги, клан Тан, принимают решение послать своих лучших бойцов остановить Уцзи, чтобы тот не успел совершить акт мести. Тем не менее, Уцзи ни раз спасают «друзья», у которых есть собственные мотивы. Вскоре он осознаёт масштабность разгрома клана Тан и, поэтому, решает внедриться к ним, присвоив имя Жэня ради достижения своей цели. По мере приближения к истине Уцзи с удивлением узнаёт, что виновный в смерти отца — не жестокий убийца, в чём он был уверен, но тот, кому он должен доверять, чтобы уничтожить врагов.

Персонажи

Главные и второстепенные

Эпизодические

Отзывы 
Стивен Тео (книга ): 
Эндрю Сароч (сайт ):

Примечания

Ссылки 
   

Фильмы-боевики Гонконга
Приключенческие фильмы Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Shaw Brothers Studio
Гу Лун
Фильмы о боевых искусствах